Лига чемпионов ОФК 2009/10 — 4-й розыгрыш клубного футбольного турнира, проводимого Конфедерацией футбола Океании (ОФК). Финальные матчи прошли 17 апреля и 2 мая 2010 года.

Формат и участники 
В турнире принимают участие 8 команд, представляющие 7 федераций. Участники разбиты на 2 группы по 4 команды. Победители групп выйдут в финал, который будет состоять из 2 матчей.

Групповой этап

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Финал 
Первый матч прошёл 17 апреля, ответный — 2 мая 2010 года

|}

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов ОФК 2009/10 на сайте ОФК 
 Статистика Лиги чемпионов ОФК 2009/10 на сайте RSSSF 

2010
2009 год в футболе
2010 год в футболе